Rupin steht für:

 Rupin (Tons), ein Quellfluss des Tons im indischen Bundesstaat Uttarakhand
 Rupin-Pass, ein Hochgebirgspass im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Rupin ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Rupin (1845–1909), französischer Jurist, Historiker und Speläologe